Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

A címvédő a harmadik kiemelt Květa Peschke–Katarina Srebotnik-páros volt, a második körben azonban ezúttal vereséget szenvedtek a Flavia Pennetta–Francesca Schiavone-kettőstől. A tornát végül Serena Williams és Venus Williams nyerte meg, a 78 percig tartó fináléban 7–5, 6–4-re legyőzve az Andrea Hlaváčková–Lucie Hradecká-duót.

A Williams testvérek tizenharmadik közös Grand Slam-győzelmüket aratták, ebből az ötödiket Wimbledonban. A nyílt érában ezzel ők a harmadik legsikeresebb páros a korábban húsz Grand Slam-diadalt elérő Martina Navratilova–Pam Shriver-kettős és a tizennégyszeres bajnok Gigi Fernández–Natallja Zverava-duó mögött. Hlaváčková és Hradecká második major döntőjüket játszották, 2011-ben a Roland Garroson sikerült nyerniük.

A küzdelmekben két magyar játékos is részt vett. Babos Tímea az olasz Alberta Briantival az oldalán a negyedik kiemelt Marija Kirilenko–Nagyezsda Petrova-kettőstől szenvedett vereséget az első fordulóban, míg Marosi Katalin a horvát Darija Jurak partnereként a selejtezőből indulva a második körig jutott, ahol két játszmában kikaptak az ötödik kiemelt Jekatyerina Makarova–Jelena Vesznyina-párostól.

Kiemeltek

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (elődöntő)
 Sara Errani /  Roberta Vinci (negyeddöntő)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (második kör)
 Marija Kirilenko /  Nagyezsda Petrova (második kör)
 Jekatyerina Makarova /  Jelena Vesznyina (negyeddöntő)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (döntő)
 Jaroszlava Svedova /  Galina Voszkobojeva (harmadik kör)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (második kör)

 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez ''(negyeddöntő)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears ''(negyeddöntő)
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(harmadik kör)
 Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja ''(első kör)
 Bethanie Mattek-Sands /  Szánija Mirza ''(harmadik kör)
 Gisela Dulko /  Paola Suárez ''(első kör)
 Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu ''(második kör, feladták)
 Csuang Csia-zsung /  Vera Dusevina ''(első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 ALT = helyettesek
 w/o = az ellenfél visszalépett
 R = feladták

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

N2